Skrót AAFA może oznaczać:
 Asthma and Allergy Foundation of America
 American Apparel and Footwear Association